Karmelitinnenkirche zum hl. Josef steht für:

 Alte und Neue Karmelitinnenkirche zum hl. Josef (Graz), Steiermark
 Kirche im Karmel St. Josef und St. Teresa, Innsbruck, Tirol 
 Kirche im Karmel St. Joseph in Köln, Nordrhein-Westfalen
 Kirche im Karmel St. Josef Mayerling, Niederösterreich

Siehe auch:
 Josefskirche, Karmelitinnenkirche – Übersichten